A PR-816 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a PRT-487 à cidade de Cândido de Abreu, com extensão de 1,2 quilômetro, totalmente pavimentada.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná